Harry Geithner - um ator colombiano.
Timothy F. Geithner - o 9º presidente do Banco da Reserva Federal de Nova Iorque. 

Desambiguações de sobrenomes